Wangler ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Wangler (* 1969), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Timo Wangler (* 1974), deutscher Skispringer

Wangler steht für:
 Wangler (Gemeinde Taxenbach), Rotte in der Gemeinde Taxenbach, Bezirk Zell am See, Land Salzburg